Duitsland:
Ostrau (Saalekreis), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Ostrau (Saksen), een plaats in de deelstaat Saksen

Tsjechië:
Ostrava (Duits: Ostrau), een stad in de regio Moravië-Silezië